Sicorace – strega presente nella commedia La tempesta di William Shakespeare
 Sicorace – satellite naturale di Urano
 Gruppo di Sicorace –  insieme dei piccoli satelliti naturali esterni di Urano

Pagine correlate 
Sycorax